«Mouton» puede referirse a:
 Mouton, apellido.
 Mouton, comuna francesa del departamento de Charente.  
 Mouton, nombre alternativo de Gérin, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Baradères.